Waltersgrün bezeichnet

 Valtéřov (Kraslice) (Waltersgrün), Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov, Tschechien
 Valtířov (Nový Kramolín) (Waltersgrün), Wüstung in der Gemeinde Nový Kramolín, Okres Domažlice, Tschechien
 Valtrov (Waltersgrün), Einschicht in der Gemeinde Horní Planá, Okres Český Krumlov, Tschechien